Сиука́ев — фамилия; имеет женскую форму Сиукаева.
 Сиукаев, Арсен Ибрагимович (1996) — российский футболист.
 Сиукаев, Борис Георгиевич (1936—2021) — советский борец вольного стиля, советский и российский тренер.
 Сиукаев, Гамлет Валерьевич (1981) — российский футболист.